Züschen ist der Name folgender Orte:

 Züschen (Fritzlar), Stadtteil von Fritzlar
 Züschen (Winterberg), Stadtteil von Winterberg
Siehe auch:
Zischen
Zöschen